Associazione Calcio Dilettantistica Jesolo – società calcistica di Jesolo fondata nel 1929, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 1972-1973
 Unione Sportiva Città di Jesolo – ex società calcistica di Jesolo fondata nel 1969.